Парусник Алексанор, или Алексанор, () — бабочка семейства парусников или кавалеров ().

Внешний вид 
Длина переднего крыла 31-39 мм. Размах крыльев 60—70 мм. Крылья светло-желтого цвета, с черным внешним краем. Переднее крыло имеет четыре перевязи: полные постдискальные и базальную и две неполные, расположенные между ними, упирающиеся в задний край центральной ячейки. Постдискальная перевязь отделена от краевой полосы не прерывающимся желтым промежутком. Заднее крыло имеет клиновидную перевязь, которая идёт через центральную ячейку от костального к анальному краю: дискальное пятно удлиненной формы, с чёткими краями. Постдискальная перевязь волнистая, отделена от краевой полосы полным рядом лунок жёлтого цвета, опылена голубыми чешуйками. В анальном углу имеется округлое кирпично-красного цвета пятно, ограниченное изнутри синей лункой в четкой черной оторочке. Половой диморфизм выражен слабо.

Распространение 
Скально-осыпные участки горных (1000—2500 м над уровнем моря) разнотравных степей от Балкан до Средней и Центральной Азии. Страны средиземноморья (южная Франция, южная Италия, Сицилия, Албания, Греция, Турция, Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, западный Пакистан, Афганистан, юг Закавказья, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан

Систематика 
Выделяют несколько подвидов:

 
 
 . Средиземноморское побережье Европы
 . Афганистан-Северный Пакистан
 . Копетдаг
 . Турция, Сирия, Палестина
 . Закавказье
 . Западный Тянь-Шань (Узбекистан, Казахстан, Киргизия)

Охрана 
Красная книга СССР, Армении, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Подвид Papilio alexanor judeus в Красной книге Кыргызстана.

Лимитирующие факторы: перевыпас, чрезмерный сенокос, эндопаразитизм.

Эндопаразитизм 
Наездники (Ichneumonidae: Trogus lapidator) — 60-80 %, мухи-тахины (Tachinidae) — 5-15 %.

Образ жизни 
Гусеницы на Зонтичных. Кормовые растения: Trinia vulgaris, Seseli montanum, S. libanotis, Ptychotis saxifraga, Ptychotis heterophylla, Opopanax chironium, O. hispidus, Pimpinella saxifraga, Falcaria vulgaris, Torilis heterophylla, Ferula communis, Ferula karategina, Ferula ugamica, Carum carvi.

Размножение 
Летают в апреле — июле, одна генерация. Куколка зимует.

См. также 
 Бабочки на почтовых марках СССР

Ссылки 
  Papilio alexanor Esper, [1800] - Парусник александр (Алексанор)

Примечания

Литература 
 Ландман В. Бабочки: иллюстрированная энциклопедия. — М.: Лабиринт Пресс, 2002. — С. 79-80

Хвостоносцы
Животные, описанные в 1799 году
Насекомые Евразии
Насекомые Европы